Джон Данн:
 Данн, Джон (1919—1983) — шотландский мультипликатор.
 Данн, Джон (род. 1967) — шотландский, затем канадский спортивный психолог и тренер.
 Данн, Джон Грегори (1932—2003) — американский писатель.
 Данн, Джон Уильям (1875—1949) — ирландский авиационный инженер, автор исследований в области парапсихологии.